Buj (ruski: Буй) je gradić u Kostromskoj oblasti, Rusija. Nalazi se na rijeci Kostromi. Udaljen je od Moskve 450 km.

Broj stanovnika: 32.000 

Za ovaj grad se zna od 1536. Status grada ima od 1778.

Od gospodarstva, u gradu je kemijska industrija, drvoprerada, prehrambena industrija i industrija namještaja.

Transsibirska pruga prolazi kroz grad Buj.

Gradovi u Rusiji
Kostromska oblast